Hiiu peut désigner :
 un quartier de la ville de Tallinn en Estonie ;
 une ancienne commune du comté de Hiiu en Estonie.